Mistrzostwa Świata C w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1990 – ósme mistrzostwa świata C w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ B 1992. Odbył się w dniach 31 marca – 8 kwietnia 1990 roku w Finlandii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1990
1990 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Finlandii
1990 w Finlandii